Geografia:
 Botris, ciutat de Fenícia
Onomàstica:
 Botris de Messana, poeta grec 
 Botris (metge), metge grec.